Турнир Warsaw Cup 2017 года — семнадцатый международный турнир по фигурному катанию «Warsaw Cup», который прошёл в польской столице Варшаве с 16 по 19 ноября 2017 года.

Соревнования состоялись в мужском и женском одиночном катании, спортивных парах и танцах на льду. Турнир входит в серию «Челленджер» текущего сезона и является восьмым его этапом.

Результаты

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Результаты

2017 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2017/2018
Ноябрь 2017 года
Спорт в Польше в 2017 году